Петербургская балетная труппа была создана при императорских театрах, после революции в 1917 году вместе со всей структурой Императорских театров перешла в государственную собственность СССР; работала в нескольких театральных зданиях: Оперный дом у Невской першпективы, Оперный дом у Летнего сада, другие помещения, Вольный Российский Театр (c 1783 г. куплен в казну), Эрмитажный театр, Большой театр (Санкт-Петербург), Мариинский театр.

Петербургский (Ленинградский) балет в разные годы возглавляли:

 1733—1747: Ланде, Жан Батист
 1742—1759: Ринальди, Антонио (хореограф)
 1758—1764: Хильфердинг, Франц
 1766—1772: Анжолини, Гаспаро
 1779—1783: Канциани, Джузеппе
 1784—1792: Канциани, Джузеппе
 1792—1799: Ле Пик, Шарль
 1801—1811: Дидло, Шарль Луи
 1803—1819: Вальберх, Иван Иванович, частично совместно с Дидло, затем единолично
 1816—1829: Дидло, Шарль-Луи, частично совместно с И. Вальберхом, затем единолично
 1829—1832: Блаш, Алексис
 1832—1848: Титюс, Антуан
 1848—1859: Перро, Жюль
 1859—1869: Сен-Леон, Артур
 1869—1904: Петипа, Мариус Иванович
 1904—1909: Фокин, Михаил Михайлович
 1909—1922: ?
 1922—1930: Лопухов, Федор Васильевич
 1930—1938: ?
 1938—1944: Лавровский, Леонид Михайлович (в 1942-44 был в Ереване)
 1944—1945: Лопухов, Федор Васильевич (в 1941-1944 гг. руководил эвакуированным в Пермь балетом)
 1945—1951: Гусев, Пётр Андреевич (?)
 1951—1956: Лопухов, Федор Васильевич 
 1956—1968: Якобсон, Леонид Вениаминович
 1968—1972: Виноградов, Олег Михайлович
 1972—1977: ?
 1977—1995: Виноградов, Олег Михайлович
 1995—2008: Вазиев, Махар Хасанович
 2008-н/вр: Фатеев, Юрий Валерьевич (и. о.)

См. также 
 Репертуар балета Мариинского театра

Примечания 

Списки:Балет
Санкт-Петербург
Списки людей искусства
Списки:Санкт-Петербург